Berlin-Zehlendorf, een stadsdeel van Berlijn
 Steglitz-Zehlendorf, een Berlijns district, waartoe onder meer het stadsdeel Zehlendorf behoort
 Berlin-Zehlendorf, een voormalig Berlijns district, in 2001 met het district Steglitz gefuseerd tot Steglitz-Zehlendorf
 Zehlendorf (Oranienburg), een dorp in de gemeente Oranienburg in de Duitse deelstaat Brandenburg